Ein Überträger kann je nach Zusammenhang Folgendes bezeichnen:

 einen Organismus, der Krankheitserreger auf andere Spezies überträgt, ohne selbst zu erkranken; siehe Vektor (Biologie)
 in der Gentechnik einen Organismus, der Genträger für ein bestimmtes Merkmal ist und dieses auch vererbt, bei dem selber das Merkmal jedoch nicht ausgeprägt wird; siehe Konduktor
 einen Begriff aus der Bautechnik